Татьяна Ерёмина: Ерёмина, Татьяна Алексеевна (1912—1995) — советская художница, плакатист, иллюстратор, Заслуженный художник РСФСР (1966).
 Ерёмина, Татьяна Семёновна (1931—2005) — советский и российский историк, председатель исполнительного комитета Таймырского окружного Совета депутатов трудящихся.